Канарский институт астрофизики (исп. Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC) - астрофизический исследовательский институт, расположенный на Канарских островах. Он был основан в 1975 году Университетом Ла-Лагуны.

На Канарских островах работает 2 астрономические обсерватории:
 Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма
 Обсерватория Тейде на острове Тенерифе.

Состав Канарского института астрофизики

Институт астрофизики 
Институт астрофизики, административный и научный центр IAC, находится в городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна на острове Тенерифе.

Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос 
Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос располагается в муниципалитете Гарафия на острове Пальма на краю Табуриенте. Обсерватория находится на высоте 2 400 метров и была основана в 1985 году.

Обсерватория Тейде 
Обсерватория Тейде находится на острове Тенерифе на высоте 2 400 метров. Она основана в 1959 году Университетом Ла-Лагуны и стала одной из важнейших  международных обсерваторий, на которой установлены телескопы со стран со всего мира, так из-за отличных местных астроклиматических условий. Обсерватория Тейде считается одной из крупнейших обсерваторий мира.

Вместе обе обсерватории с Институтом Астрофизики образуют Северную Европейскую Обсерваторию.

История 
Обсерватория Тейде, основанная в 1959 году, заполучила первый телескоп в 1964 году, благодаря сотрудничеству с  Университетом Бордо. В 1975 году появился Канарский институт астрофизики на базе Института Астрофизики, части Университета Ла-Лагуны. В 1979 году Испания подписала 'Соглашение и протокол о сотрудничестве в области астрофизики' с Данией, Швецией и Великобританией, отправивших свои телескопы в обсерваторию.

В 1982 году IAC заручилась поддержкой государства, действуя под контролем правительства Канарских островов, Университета Ла-Лагуны и Высшего Центра научных исследований. Обсерватория Роке-де-лос-Мучачос обзавелась первыми установками и телескопами, постепенно пополняя их количество за счёт сотрудничавших Германией, Финляндией, Францией и Норвегией. Позднее к ним присоединились и другие страны. В 1985 году появились официальные факультеты в составе IAC.

В начале 1990-х годов поступил в распоряжение института первый разработанный и построенный в Испании телескоп IAC-80. В 2000 году был приобретён дополнительный участок земли в Брения-Баха (Пальма) для будущего Centro Común de Astrofísica en la Palma (CALP).

В 1994 году была создана компания Grantecan, S.A. для строительства Большого Канарского телескопа при поддержке правительств Канарских островов и Испании. Воздвижение телескопа началось в 1998 году на Пальме и официально телескоп был открыт 24 июля 2009 года. На 2009 год  Большой Канарский телескоп является самым крупным оптическим телескопом в мире по.

Некоторые важные открытия Института 
 Открыта первая чёрная дыра в нашей галактике (1992).
 Изучено реликтовое излучение (1994).
 Открыт "Тейде 1", первый коричневый карлик в Плеядах (1995).
 Обнаружение первой чёрной дыры в непосредственной близости к нашей галактике (2001).

Небо Канарских островов 
Канарские острова - отличное место для астрономических наблюдений из-за их климата и прозрачности неба. Из-за большой высоты (2400 м над уровнем моря) обсерватории расположены выше атмосферного слоя, для которого характерно интенсивное формирование облаков, что позволяет вести наблюдения практически чистого неба. В совмещении с ещё двумя факторами - низкой турбулентностью атмосферы и возможностью вести наблюдение круглый год - обеспечивается высокое качество работы Института.

«Закон о небе» 
Для поддержания хороших условий для наблюдения обсерваторий на Канарских островах в 1988 году был принят Закон о защите состояния неба для наблюдений IAC (Ley para la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC).  Закон, действующий на островах Пальма и Тенерифе, определяет и пытается предотвратить четыре типа загрязнения неба: световое загрязнение, радио электрическое загрязнение, атмосферное загрязнение и загрязнение воздушным движением возле обсерватории. Чтобы уменьшить эти типы загрязнений неба, закон требует:

 Снижение освещения после полуночи.
 Радиостанции работали так, чтобы не мешать обсерваториям.
 Промышленные и подобные им предприятия не должны располагаться выше 1500 метров над уровнем моря.
 Регулировать авиалинии над Тенерифе и Пальмой.

Почетный президент 
В 2016 году английский ученый Стивен Хокинг был назначен почетным профессором Института астрофизики Канарских островов, являясь первым отличием этого типа, предоставленным этим центром.

Международное сотрудничество

Члены CCI 
 Бельгия
 Дания
 Франция
 Германия
 Италия
 Норвегия
 Испания
 Швеция
 Великобритания

Остальные участвующие страны 
 Армения
 Финляндия
 Ирландия
 Нидерланды
 Польша
 Португалия
 Россия
 Тайвань
 Украина
 США

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Тенерифе
Астрономические институты и учреждения
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
Организации, основанные в 1975 году
Астрофизика